Prokopjewa (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Jurjewna Prokopjewa (* 1994), russische Skirennläuferin
 Alina Albertowna Prokopjewa (* 1985), russische Langstreckenläuferin
 Julija Prokopjewa-Loschagina (1985–2013), russisches Model
 Kristina Maximowna Prokopjewa (* 2000), russische Skispringerin
 Marija Andrejewna Prokopjewa (* 1986), russische Beachvolleyballspielerin
 Olga Alexandrowna Prokopjewa (* 1983), russische Biathletin